N'Guessankro – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al distretto di Bongouanou
 N'Guessankro – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al distretto di Vallée du Bandama